Die Basketball-Asienmeisterschaft 1975 (offiziell: FIBA Asia Championship 1975) war die 8. Auflage dieses Turniers und fand vom 15. November bis zum 26. November 1975 in Bangkok, Thailand statt. Sie wurde von der FIBA Asien, dem Asiatischen Basketballverband, organisiert. Der Sieger qualifizierte sich für die Olympischen Sommerspiele 1976.

Vorrunde 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen ausgetragen. Der Sieger eines Spiels erhielt zwei Punkte, der Verlierer einen Punkt.

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 
Die drei Besten der Gruppen A und B spielten in der Finalrunde um die Plätze 1–6, alle anderen um die Plätze 7–13. Die Ergebnisse der Mannschaften, die in der Vorrunde gegeneinander gespielt hatten, wurden in der Finalrunde gewertet.

Plätze 1–6

Plätze 7–13

Endstände 

Die Nationalmannschaft Chinas qualifizierte sich für die Olympischen Sommerspiele 1976.

Weblinks  
 Daten auf archiv.fiba.com (englisch)

1975
Basketballveranstaltung 1975
Asienmeisterschaft 1975
Sportveranstaltung in Bangkok